Jasper este un nume propriu din arealul de vorbire al limbii engleze.  Variantele sale din engleză, precum și din diferite alte limbi sunt Gaspar, Kaspar, Jaspar, Jaspert, Jesper.  Jasper se poate referi la

Canada 

 Parcul Național Jasper din provincia Alberta 
 Jasper, localitate din Alberta

Statele Unite ale Americii

Comitate 

 Vedeți Comitatul Jasper (dezambiguizare)

Localități 

 Jasper, statul 
 Jasper, statul 
 Jasper, statul 
 Jasper, statul 
 Jasper, statul 
 Jasper, statul 
 Jasper, statul 
 Jasper, statul 
 Jasper, statul 
 Jasper, statul 
 Jasper, statul

Alte utilizări 

 Jasper Jones artist american

Vezi și 

 Gaspar (Brazilia)
 Jaspis mineral

Nume proprii